Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 613 dans le monde.

  dans certains départements, en France
 Route nationale 613 en France